Карамазар — топоним в Средней Азии:

 Карамазар — село в Зааминском районе Джизакской области Узбекистана.
 Карамазар — село в Бостанлыкском районе Ташкентской области Узбекистана.
 Карамазар — другой вариант названия горного хребта Карамазор в Таджикистане.